Красный галстук — шейная повязка, символ принадлежности к пионерскому движению в СССР и других странах.
 Пионерский галстук
 Красный галстук (журнал) — детский журнал, приложение к Свердловской газете «Уральский рабочий» (1925).
 Красный галстук (пьеса) — пьеса в трёх действиях Сергея Михалкова (1946).
 Красный галстук (фильм) — художественный фильм, экранизация пьесы Сергея Михалкова (1948).